Флаг муниципального образования село Антипаюта Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 4 марта 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5971.

Описание 
«Флаг представляет собой полотнище синего цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края две фигурных полосы — синюю (у края), в виде волн, и белую, в виде холмистого берега. Посередине основной части полотнища размещено белое с жёлтыми деталями изображение северного оленя между звездой и концом ольховой ветви; посередине синей полосы — белое изображение осётра.

Оборотная сторона зеркально воспроизводит лицевую».

Символика 
Олень — указание на оленеводство как основное занятие местных жителей.

Оконечность и холмы отражают особенности географического положения села на полуострове, выдающемся в Тазовскую губу.

Осётр — знак изобилия окрестных вод рыбой.

Звезда (Полярная) знак расположения села за Полярным кругом.

Листья и серьги ольхи — гласная эмблема к названию муниципалитета, образованному из ненецких слов «нантэ» — широкий и «паю» — ольха.

Примечания 

Флаги с изображением оленя
Флаги с изображением восьмиконечных звёзд
Флаги с изображением рыбы